La Nationalliga A 1966/67 fue la 70.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el descenso 
 FC La Chaux-de-Fonds 3 - 1 FC Winterthur

Referencias 
 RSSSF

1967
Fútbol en 1966
Fútbol en 1967
Suiza en 1966
Suiza en 1967